Тази страница може да се отнася до:
 Партений I Охридски
 Партений II Охридски